ZI peut faire référence à :
 Zimbabwe, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l’OTAN, code alpha-2,
 Aigle Azur, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Zone industrielle,

Zi peut désigner :
 zébi (symbole), un préfixe binaire représentant 2
 différents termes chinois (prononcer tseu) :
 Zi (字), un caractère chinois,
 Le zi ou nom social
 Zi (子), un caractère chinois,